Figaro, izmišljeni lik iz Beaumarchaisove trilogije
 Seviljski brijač ili Uzaludna opreznost
 Figarova svadba ili Ludi dan
 Drugi Tartuffe ili Okrivljena majka
 pojavljivanje u drugim djelima navedeno je u glavnom članku.

Slični pojmovi
 Le Figaro, francuski dnevni list
 Figaro-polka, skladba Johanna Straussa mlađeg iz 1867.
 Figaro Nunatak, vrh Mozartovog glečera na Otoku Aleksandra I.
 Figaró-Montmany, autonomna zajednica u Kataloniji
 Figaro, pseudonim španjolskog pisca Mariana Joséa de Larre
 Figaro boardmani, morski pas
 Figaro striatus, morski pas
 Elacatinus figaro, riba iz roda glavoča
 Figaro, model automobila tvornice Nissan Motors
 Figaro (Beč), satirični tjednik iz Beča, izlazio od 1857. do 1919. godine
 Figaro e la sua gran giornata, talijanski film iz 1931. godine